O termo SATA pode referir-se a:

SATA Air Açores - empresa aérea dos Açores.
SATA Internacional - empresa aérea dos Açores.
Serviços Auxiliares de Transportes Aéreos - empresa de serviços aeroportuários brasileira.
Serial ATA - tecnologia de transferência de dados.

Desambiguação